Йожеф Браун (; ) — венгерский футболист, игравший на позиции правого крайнего нападающего. По завершении игровой карьеры — тренер.

Выступал, в частности, за клуб МТК (Будапешт), а также национальную сборную Венгрии.

Девятикратный чемпион Венгрии (1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 годов), двукратный обладатель Кубка Венгрии (1923, 1925 годов).

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1916 году выступлениями за команду клуба МТК (Будапешт), в которой провел двенадцать сезонов. По сей день Браун является одним из лучших правых в истории венгерского футбола, был особенно известен своей скоростью, контролем мяча и точностью передач. MTK выиграл девять чемпионских титулов подряд с 1917 по 1925 год, плюс две победы в кубках. В 1919 году Браун был признан футболистом года в Венгрии.

В течение 1929—1930 годов играл за два американских клуба «Бруклин Хакоах» и «Бруклин Уондерерс».

Из-за полученных травм ему пришлось рано закончить карьеру.

Выступления за сборную 
Браун впервые выступил в сборной в возрасте 17 лет в октябре 1918 года, сборная со счетом 3: 0 при его участии одержала победу над Австрией. В своем втором международном матче, несколько месяцев спустя, он забил решающий гол в ворота сборной Австрии, матч завершился со счетом 2: 1. В течение следующих нескольких лет он крепко держался на правой стороне венгерской линии атаки, и вывел свою команду в качестве капитана на летние Олимпийские игры 1924 года. Однако после легкой победы в первом раунде над Польшей произошло сенсационное поражение 0: 3 против сборной Египта и, таким образом, досрочный выход из турнира. Вскоре после восстановления от полученной травмы он снова вернулся в национальную команду в 1926 году, но завершил свою карьеру в сборной в декабре того же года в матче против сборной Португалии завершившимся со счетом 3: 3 . В 28 матчах за Венгрию он забил одиннадцать голов.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в 1932 году, возглавив тренерский штаб клуба «Лученек».

В 1934 году стал главным тренером клуба «Слован», тренировал команду из Братиславы три года.

В течение 1937—1939 годов возглавлял тренерский штаб клуба МТК (Будапешт).

Последним местом тренерской работы был клуб «Слован», главным тренером команды которого Йожеф Браун был в течение 1938 года.

После окончания футбольной карьеры он работал банковским служащим.

Будучи евреем по рождению, во время Второй мировой войны, оккупационными властями был отправлен в концентрационный лагерь, где и умер 20 февраля 1943 года на 42-м году жизни в городе Харьков.

Примечания

Ссылка 
 

Тренеры ФК МТК
Тренеры ФК «Слован» Братислава
Игроки ФК МТК
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футбольные тренеры Венгрии
Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Бруклин Уондерерс»
Игроки ФК «Бруклин Хакоах»
Страницы с непроверенными переводами